Japan, een Aziatische eilandstaat
 Japans Keizerrijk (1868-1945)
 Japan (band), een Britse popband
 Japan (Epcot), een paviljoen van het Amerikaanse pretpark Epcot
 een bestuurslaag in Indonesië:
 Japan (Babadan)
 Japan (Dawe)
 Japan (Tegalrejo)

Overige 
 Big in Japan, een single van de Duitse groep Alphaville
 Made in Japan, een album van de Britse band Deep Purple